Екатерина Игоревна Шишацкая (род. 18 октября 1974, Красноярск, РСФСР, СССР) — российский биофизик, доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, профессор РАН, заведующая кафедрой медицинской биологии Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ, лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2009 год.

Биография 
Родилась 18 октября 1974 года в Красноярске в семье учёных: отец — кардиолог, мать — биолог.

Училась в 41-й школе Красноярска в классе с биохимическим уклоном.

В 1991 году поступила в Красноярский государственный медицинский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

В 1993 году стала работать в Институте биофизики СО РАН.

После окончания вуза проходила интернатуру в Больнице скорой медицинской помощи (сейчас — Красноярская городская больница № 6 имени Н. С. Карповича).

В 1999 году поступила в аспирантуру при Институте биофизики. Её научным руководителем был академик Иосиф Гительзон.

В 2003 году защитила диссертацию «Медико-биологические свойства биодеградируемых бактериальных полимеров полиоксиалканоатов для искусственных органов и клеточной трансплантологии» на соискание степени кандидата медицинских наук. 6 октября 2009 года защитила диссертацию «Биотехнология полигидроксиалканоатов: научные основы медико-биологического применения» на степень доктора биологических наук (официальные оппоненты: В. С. Бондарь, Л. А. Пирузян, С. В. Якимов).

В 2010 году стала лауреатом премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2009 год. Награда присуждена за исследования по разработке технологий получения биоразрушаемого полимера биопластотана и создание научных основ для его применения в медицинской практике.

В настоящее время занимается расширением спектра изделий и композитов из биопластотана и их клиническими исследованиями. Является участником проекта «Биотехнология новых материалов».

Разведена, имеет двух сыновей.

Награды 

 Лауреат национальной премии России «Будущее шовных материалов» (2008).
 Лауреат премии выдающихся учёных Сибирского отделения РАН (2008).
 Лауреат премии имени академика Лаврентьева (2008).
 Лауреат государственной премии Красноярского края в области образования и науки (2009).
 Стипендиат международного конкурса Л’Ореаль—ЮНЕСКО «Для женщин в науке» (2009).
 Лауреат премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных (2009).

Примечания 

Преподаватели Сибирского федерального университета
Биофизики России
Выпускники Красноярского медицинского университета
Профессора РАН
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных